Indonesië
 Sapuran (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sapuran (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java